9-й розыгрыш Панамериканского Кубка по волейболу среди женщин прошёл с 18 по 25 июня 2010 года в двух городах Мексики (Тихуане и Росарито) с участием 11 национальных сборных команд стран-членов NORCECA и CSV. Победителем во второй раз в своей истории стала сборная Доминиканской Республики.

Команды-участницы 
 NORCECA: Доминиканская Республика, Канада, Коста-Рика, Куба, Мексика, Пуэрто-Рико, США, Тринидад и Тобаго.
 CSV: Аргентина, Бразилия, Перу.

От участия отказалась первоначально заявленная Венесуэла.

Система проведения турнира 
11 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. Победители групп напрямую выходят в полуфинал плей-офф. Команды, занявшие в группах 2-е и 3-и места, выходят в четвертьфинал и определяют ещё двух участников полуфинала. Полуфиналисты по системе с выбыванием определяют призёров первенства. Итоговые 5—8-е места также по системе с выбыванием разыгрывают проигравшие в 1/4-финала и победители матчей между командами, занявшими в группах предварительного этапа 4—5-е места.

Предварительный этап

Группа А 

 Венесуэла — отказ.

18 июня 
 Росарито. Аргентина — Канада 3:2 (22:25, 25:20, 25:22, 19:25, 15:11). 
 Тихуана. Куба — Бразилия 3:1 (27:25, 23:25, 25:17, 25:21).

19 июня 
 Тихуана. Доминиканская Республика — Бразилия 3:1 (25:14, 16:25, 25:19, 25:23). 
 Росарито. Куба — Канада 3:1 (21:25, 25:19, 25:21, 25:19).

20 июня 
 Росарито. Аргентина — Бразилия 3:0 (25:13, 25:15, 25:22). 
 Тихуана. Куба — Доминиканская Республика 3:0 (31:29, 23:25, 25:19, 23:25, 15:12).

21 июня
 Росарито. Бразилия — Канада 3:0 (25:21, 28:26, 25:21). 
 Тихуана. Доминиканская Республика — Аргентина 3:1 (25:14, 27:25, 26:28, 25:20).

22 июня
 Росарито. Доминиканская Республика — Канада 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:14). 
 Тихуана. Куба — Аргентина 3:1 (23:25, 25:23, 25:15, 25:22).

Группа В 

18 июня
 Тихуана: США — Перу 3:0 (27:25, 25:22, 25:17); Тринидад и Тобаго — Мексика 3:0 (25:21, 25:15, 25:23).
 Росарито: Пуэрто-Рико — Коста-Рика 3:0 (25:13, 25:15, 25:19).

19 июня
 Тихуана: США — Пуэрто-Рико 3:0 (25:13, 25:17, 25:14); Перу — Мексика 3:0 (25:17, 25:7, 25:21).
 Росарито: Тринидад и Тобаго — Коста-Рика 3:0 (25:15, 25:22, 25:21).

20 июня
 Тихуана: Перу — Пуэрто-Рико 3:0 (25:21, 25:22, 25:14); Мексика — Коста-Рика 3:1 (25:17, 15:25, 25:14, 25:14).
 Росарито: США — Тринидад и Тобаго 3:0 (25:17, 25:9, 25:11).

21 июня
 Тихуана: Перу — Тринидад и Тобаго 3:0 (25:18, 25:23, 25:15); Пуэрто-Рико — Мексика 3:0 (25:22, 25:14, 25:15).
 Росарито: США — Коста-Рика 3:0 (25:11, 25:10, 25:2).

22 июня
 Тихуана: Перу — Коста-Рика 3:0 (25:7, 25:7, 25:9); США — Мексика 3:0 (25:14, 25:16, 25:15).
 Росарито: Пуэрто-Рико — Тринидад и Тобаго 3:0 (25:18, 25:19, 25:18).

Плей-офф

Четвертьфинал за 1—8 места 
24 июня. Тихуана
 Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико 3:0 (25:21, 25:23, 25:23)
 Перу — Аргентина 3:1 (16:25, 25:17, 25:18, 25:21)

Четвертьфинал за 5—10 места 
24 июня. Росарито
 Бразилия — Мексика 3:0 (25:11, 25:10, 25:23)
 Канада — Тринидад и Тобаго 3:0 (25:19, 25:18, 25:15)

Полуфинал за 1—4 места 
24 сентября. Тихуана
 Перу — Куба 3:0 (25:18, 25:23, 25:23)
 Доминиканская Республика — США 3:1 (22:25, 25:23, 25:22, 25:16)

Полуфинал за 5—8 места 
24 сентября. Росарито
 Пуэрто-Рико — Бразилия 3:2 (25:21, 19:25, 25:22, 17:25, 15:12)
 Аргентина — Канада 3:2 (25:20, 25:22, 21:25, 24:26, 15:8)

Матч за 9-е место 
25 июня. Росарито
 Мексика — Тринидад и Тобаго 3:1 (25:21, 18:25, 25:21, 26:24)

Матч за 7-е место 
25 июня. Тихуана
 Канада — Бразилия 3:1 (25:18, 11:25, 25:14, 25:22)

Матч за 5-е место 
25 июня. Тихуана
 Аргентина — Пуэрто-Рико 3:0 (25:23, 25:21, 25:16)

Матч за 3-е место 
25 июня. Тихуана
 США — Куба 3:0 (25:15, 25:20, 25:17)

Финал 
25 июня. Тихуана
 Доминиканская Республика — Перу 3:0 (25:17, 30:28, 25:22)

Итоги

Положение команд 

По итогам розыгрыша путёвки на Гран-при-2011 получили Доминиканская Республика, США, Куба (три лучшие команды от NORCECA) и Перу, Аргентина, Бразилия (три лучшие команды от CSV).

Призёры 
  Доминиканская Республика: Аннерис Варгас Вальдес, Элиса Эва Мехия Лисвель, Бренда Кастильо, Ниверка Марте Фрика, Кандида Ариас, Милагрос Кабраль де ла Круз, Жоселина Родригес Сантос, Карла Эченике, Синди Рондон, Присилья Ривера Бренс, Джина Альтаграсиа Мамбру, Ана Йоркира Бинет. Главный тренер — Маркос Квик.

  Перу: Анхелика Акино, Мирта Сориано, Паола Гарсия, Патрисия Сото, Ванесса Паласиос, Йессения Уседа, Юлисса Самудио, Лейла Чихуан, Карла Руэда, Сойла ла Роса, Елена Кельдибекова, Карла Ортис. Главный тренер — Ким Чхоль Ён.

  США: Огонна Ннамани, Алиша Гласс, Криста Хармотто, Стэси Сикора, Тамари Мияширо, Хизер Боун, Синтия Барбоза, Джордан Ларсон, Нэнси Метколф, Кортни Томпсон, Фолуке Акинрадево, Меган Ходж. Главный тренер — Хью Маккатчен.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Присилья Ривера Бренс
 Лучшая нападающая:  Сара Альварес
 Лучшая блокирующая:  Элиза Эва Мехия Лисвель
 Лучшая на подаче:  Келли-Энн Биллинги
 Лучшая на приёме:  Бренда Кастильо
 Лучшая в защите:  Бренда Кастильо
 Лучшая связующая:  Елена Кельдибекова
 Лучшая либеро:  Бренда Кастильо
 Самая результативная:  Кения Каркасес

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов 
 9-й розыгрыш Панамериканского Кубка по волейболу среди женщин на сайте NORCECA 

Панамериканский Кубок по волейболу
2010 год в волейболе